Carballal u O Carballal pueden referirse a:

Carballal 
Carballal (Abadín), lugar de la parroquia de Labrada, concello de Abadín.
Carballal (Abegondo), lugar de la parroquia de Cabanas, concello de Abegondo.
Carballal (Baralla), lugar de la parroquia de Covas, concello de Baralla.
Carballal (Boiro), lugar de la parroquia de Lampón, concello de Boiro.
Carballal (Cerdido), lugar de la parroquia de Cerdido, concello de Cerdido.
Carballal (Cospeito), lugar de la parroquia de Goá, concello de Cospeito.
Carballal (Folgoso do Caurel), lugar de la parroquia de Vilamor, concello de Folgoso do Caurel.
Carballal (Friol), lugar de la parroquia de Vilalvite, concello de Friol.
Carballal (Padrenda), lugar de la parroquia de Crespos, concello de Padrenda.
Carballal (Petín), lugar de la parroquia de Santa María de Mones, concello de Petín.
Carballal (Rairiz de Veiga.), lugar de la parroquia de Ordes, concello de Rairiz de Veiga.
Carballal (Rianjo), lugar de la parroquia de O Araño, concello de Rianxo.
Carballal (Villestro), lugar de la parroquia de Villestro, concello de Santiago de Compostela.
Carballal (Sanjenjo), lugar de la parroquia de Bordóns, concello de Sanjenjo.
Carballal (Taboada), lugar de la parroquia de Couto, concello de Taboada.
Carballal (Teo), lugar de la parroquia de Calo, concello de Teo.
Carballal (Trabada), lugar de la parroquia de Sante, concello de Trabada.
Carballal (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Cumeiro, concello de Vila de Cruces.
Carballal (Villamartín de Valdeorras), lugar de la parroquia de A Portela, concello de Villamartín de Valdeorras.

O Carballal 
O Carballal (Santiago de Compostela), parroquia del concello de Santiago de Compostela.
O Carballal (Palas de Rey), parroquia del concello de Palas de Rey.
O Carballal de Abaixo, lugar de dicha parroquia.
O Carballal de Arriba, lugar de dicha parroquia.
San Mamede do Carballal, parroquia del concello de Palas de Rey.
O Carballal (San Mamede de Carballal), lugar de dicha parroquia.

O Carballal (Cos), lugar de la parroquia de Cos, concello de Abegondo.
O Carballal (Vizoño), lugar de la parroquia de Vizoño, concello de Abegondo.
O Carballal (Alfoz), lugar de la parroquia de Carballido, concello de Alfoz.
O Carballal (Aranga), lugar de la parroquia de Aranga, concello de Aranga.
O Carballal (Arbo), lugar de la parroquia de Mourentán, concello de Arbo.
O Carballal (Arteijo), lugar de la parroquia de Sorrizo, concello de Arteixo.
O Carballal (Boqueijón), lugar de la parroquia de Pousada, concello de Boqueijón.
O Carballal (Cabana de Bergantiños), lugar de la parroquia de Cesullas, concello de Cabana de Bergantiños.
O Carballal (Caldas de Reyes), lugar de la parroquia de Saiar, concello de Caldas de Reyes.
O Carballal (Cangas), lugar de la parroquia de Coiro, concello de Cangas.
O Carballal (Oroso), lugar de la parroquia de Oroso, concello de La Cañiza.
O Carballal (Petán), lugar de la parroquia de Petán, concello de La Cañiza.
O Carballal (Carnota), lugar de la parroquia de Lira, concello de Carnota.
O Carballal (Cartelle), lugar da parroquia de As Seixadas, concello de Cartelle.
O Carballal (Castro de Rey), lugar de la parroquia de San Xiao de Mos, concello de Castro de Rey.
O Carballal (Cerceda), lugar de la parroquia de Cerceda, concello de Cerceda.
O Carballal (Rodís), lugar de la parroquia de Rodís, concello de Cerceda.
O Carballal (Cerdedo-Cotobade), lugar de la parroquia de Corredoira, concello de Cerdedo-Cotobade.
O Carballal (Coristanco), lugar de la parroquia de Traba, concello de Coristanco.
O Carballal (Cospeito), lugar de la parroquia de Xermar, concello de Cospeito.
O Carballal (Covelo), lugar de la parroquia de Fofe, concello de Covelo.
O Carballal (Curtis), lugar de la parroquia de Curtis, concello de Curtis.
O Carballal (Arca), lugar de la parroquia de Arca, concello de La Estrada.
O Carballal (Arnois), lugar de la parroquia de Arnois, concello de La Estrada.
O Carballal (Lamas), lugar de la parroquia de Lamas, concello de La Estrada.
O Carballal (Abellá), lugar de la parroquia de Abellá, concello de Frades.
O Carballal (Mesos), lugar de la parroquia de Mesos, concello de Frades.
O Carballal (Papucín), lugar de la parroquia de Papucín, concello de Frades.
O Carballal (Guitiriz), lugar de la parroquia de Parga, concello de Guitiriz.
O Carballal (Irijoa), lugar de la parroquia de Irixoa, concello de Irijoa.
O Carballal (Lage), lugar de la parroquia de Traba, concello de Lage.
O Carballal (Lorenzana), lugar de la parroquia de Santo Adrao de Lourenzá, concello de Lorenzana.
O Carballal (Lugo), lugar de la parroquia de Soñar, concello de Lugo.
O Carballal (Mañón), lugar da parroquia de As Grañas do Sor, concello de Mañón.
O Carballal (Marín), lugar de la parroquia de Marín, concello de Marín.
O Carballal (Meira), lugar de la parroquia de Meira, concello de Meira.
O Carballal (Melide), lugar de la parroquia de Santa María de Melide, concello de Melide.
O Carballal (Mesía), lugar de la parroquia de Olas, concello de Mesía.
O Carballal (Mondariz), lugar de la parroquia de Riofrío, concello de Mondariz.
O Carballal (Neda), lugar de la parroquia de Santa María de Neda, concello de Neda.
O Carballal (Ortigueira), lugar de la parroquia de Devesos, concello de Ortigueira.
O Carballal (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Aspai, concello de Outeiro de Rei.
O Carballal (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Trasanquelos, concello de Oza-Cesuras.
O Carballal (Camos), lugar de la parroquia de Camos, concello de Nigrán.
O Carballal (A Ramallosa), lugar de la parroquia de A Ramallosa, concello de Nigrán.
O Carballal (Oroso), lugar de la parroquia de Marzoa, concello de Oroso.
O Carballal (Ferreira de Negral), lugar de la parroquia de Ferreira de Negral, concello de Palas de Rey.
O Carballal (Páramo), lugar de la parroquia de Moscán, concello de Páramo.
O Carballal (Bretoña), lugar de la parroquia de Bretoña, concello de Pastoriza.
O Carballal (Úbeda), lugar de la parroquia de Úbeda, concello de Pastoriza.
O Carballal (Pol), lugar de la parroquia de Pol, concello de Pol.
O Carballal (Puenteareas), lugar de la parroquia de Angoares, concello de Puenteareas.
O Carballal (Puentes de García Rodríguez), lugar da parroquia de As Pontes de García Rodríguez, concello de Puentes de García Rodríguez.
O Carballal (Porriño), lugar de la parroquia de Atios, concello de Porriño.
O Carballal (Puerto del Son), lugar de la parroquia de Xuño, concello de Puerto del Son.
O Carballal (Ribeira), lugar de la parroquia de Palmeira, concello de Ribeira.
O Carballal (Mosteirón), lugar de la parroquia de Mosteirón, concello de Sada.
O Carballal (Osedo), lugar de la parroquia de Osedo, concello de Sada.
O Carballal (Salceda de Caselas), lugar de la parroquia de A Picoña, concello de Salceda de Caselas.
O Carballal (Samos), lugar de la parroquia de Frollais, concello de Samos.
O Carballal (Bazar), lugar de la parroquia de Bazar, concello de Santa Comba.
O Carballal (Vilamaior), lugar de la parroquia de Vilamaior, concello de Santa Comba.
O Carballal (Sanjenjo), lugar de la parroquia de Vilalonga, concello de Sanjenjo.
O Carballal (Sarria), lugar de la parroquia de Vilar de Sarria, concello de Sarria.
O Carballal (Tomiño), lugar de la parroquia de Santa María de Tebra, concello de Tomiño.
O Carballal (Castenda da Torre), lugar de la parroquia de Castenda da Torre, concello de Tordoya.
O Carballal (A Vila de Abade), lugar de la parroquia de A Vila de Abade, concello de Tordoya.
O Carballal (Valdoviño), lugar de la parroquia de Valdoviño, concello de Valdoviño.
O Carballal (Vicedo), lugar de la parroquia de Cabanas, concello de Vicedo.
O Carballal (Bembrive), lugar de la parroquia de Bembrive, concello de Vigo.
O Carballal (Cabral), lugar de la parroquia de Cabral, concello de Vigo.
O Carballal (Coruxo), lugar de la parroquia de Coruxo, concello de Vigo.
O Carballal (Corvelle), lugar de la parroquia de Corvelle, concello de Villalba.
O Carballal (Vilapedre), lugar de la parroquia de Vilapedre, concello de Villalba.
O Carballal (San Salvador de Lanzós), lugar de la parroquia de San Salvador de Lanzós, concello de Villalba.